

Patronyme 
Volkov (masculin ; ) ou Volkova (féminin ; ), également Volkoff (transcription désuète) est un patronyme russe.

  ;
 Alexander Nikolaevich Volkov (1886-1957), artiste peintre et poète russe de l'avant-garde ; 
 Alexandre Volkoff (1885-1942), réalisateur russe ;
 Alexandre Volkov (1891-1977), mathématicien et romancier russe ; 
 Alexandre Volkov (1948-), cosmonaute soviétique ;
  ;
 Andrey Volkov (1986-), skieur acrobatique russe ;
 Anna Volkova (Sprung), biathlète russe devenue autrichienne ;
 Artiom Volkov (1985-), joueur professionnel de hockey sur glace biélorusse ;
  ;
 George Volkoff (1914-2000), physicien canadien ;
 Limite d'Oppenheimer-Volkoff ;
 Igor Volkov (1983-), joueur professionnel de hockey sur glace russe ;
 Iekaterina Volkova (1978-), athlète russe, spécialiste des courses de demi-fond ; 
 Ioulia Volkova (1985-), chanteuse russe ;
 Iouri Volkov (1937-), joueur professionnel de hockey sur glace russe ;
 Konstantin Volkov (1960-), perchiste russe ;
 Leonid Ivanovitch Volkov (1934-), joueur professionnel de hockey sur glace russe ;
 Leonid Mikhaïlovitch Volkov (1980-), homme politique russe ;
 Matvei Volkov (2004-), athlète biélorusse ;
 Nadejda Volkova (1920-1942), Héroïne de l'Union soviétique ;
 Olga Volkova (1986-), skieuse acrobatique ukrainienne ;
 Serge Volkoff, statisticien et ergonome français ;
  ; 
  ;
 Vera Volkova (1905-19750) danseuse de ballet et professeure de danse russe ; 
 Vladimir Volkoff (1932-2005), écrivain français d'origine russe ;
 Vladimir Volkov (1954-), président de la république de Mordovie ;
 Vladimir Volkov (1986-), joueur monténégrin de football ;
 Vladislav Volkov (1935-1971), cosmonaute soviétique ;
 (1790) Volkov, astéroïde nommé en l'honneur de Vladislav Volkov.

Patronyme russe